JHB est un sigle qui peut désigner :
 Jœuf Homécourt Basket, un club de basket basé à Jœuf, en France.

JHB est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Senai, un aéroport situé dans la ville de Senai, en Malaisie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports